Atbara – miasto i dystrykt w Sudanie, w wilajacie Nahr an-Nil
 Atbara (Nahr Atbara) – rzeka w Sudanie i Etiopii
 Nahr Atbara – dystrykt w Sudanie, w wilajacie Kassala